Le patronyme néerlandais De Pape, Paepe, ou De Paepe provient du moyen néerlandais pape: prêtre, curé. 

La variante Pape est plutôt d'origine rhénane.

Il est peu probable qu'il s'agit d'un nom de profession, car les curés n'ont pas de descendance. Il s'agit donc probablement de personnes touchant de près à la profession.

Patronyme

De Pape/de Pape 
 Ferdinand Charles François de Pape (1810-1885), peintre belge ;
 Libert de Pape (1618-1682),  de Parc, de 1648 à sa mort.

Paepe, De Paepe ou Depaepe 
 De Paepe
 César De Paepe (1842 - 1890 ), docteur en médecine, sociologue et homme politique socialiste belge
 Christian De Paepe (né en 1957), un animateur de radio et de télévision belge

 Depaepe
 Charlotte Depaepe (née en 1995), une reine de beauté française
 Maurice Depaepe (1898-1976), un footballeur international français 
 Paul Depaepe (né en 1931), un coureur cycliste belge

Référence

Voir aussi 
 (26849) De Paepe, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes